William Moseley může být:

 Bill Moseley (* 1951) – americký filmový herec a hudebník
 William A. Moseley (1798–1873) – americký lékař, právník a politik, člen Sněmovny reprezentantů USA
 William Dunn Moseley (1795–1863) – americký politik, guvernér Floridy
 William G. Moseley (* 1965) – americký geograf
 William Peter Moseley (* 1987) – anglický herec známý z filmové série Letopisy Narnie

podobné jméno
 William Mosley (* 1989) – americký basketbalista